L'Association sportive Pierrots Vauban de Strasbourg est un club français de football fondé en 1921. Le club évolue en 2021-2022 en Régional 1 Grand Est.

Palmarès 
 Champion de France Amateurs : 1969, 1970
 Champion de France D3 : 1981, 1982
 Champion de DH Alsace (8) : 1964, 1977, 1989, 1993, 1994, 1999, 2016, 2018
 Coupe d'Alsace (10) : 1967, 1969, 1977, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1995, 2003

Histoire 

Le club est fondé en 1921 au sein d'un patronage catholique : « Cercle Sportif Catholique ». Le , un club se forme au lycée Kléber : « Club Sportif les Pierrots de Strasbourg ». Cette double fondation est à l'origine d'un dilemme qui ne sera sans doute jamais tranché : de quand date vraiment les débuts du club ? 1921 ou 1922 ?

Les Pierrots remportent deux titres de champion de France amateur en 1969 et 1970. Ils disputent à l'occasion de la finale 1970 le dernier match joué dans l'ancien Parc des Princes. 

Le club fusionne avec le RC Strasbourg dans la foulée de cette finale 1970 pour créer le RPSM (Racing Pierrots Strasbourg-Meinau). Cette union est jugée néfaste par les anciens Pierrots qui reprennent leur indépendance dès le 14 juin 1971 en fondant l'AS Vauban. Refondation oblige, ce club repart tout en bas de la hiérarchie, en  division départementale ( niveau à l'époque)... Signant un étonnant record de 113 matches consécutifs sans défaite (et 6 montées consécutives !), le club remonte à vitesse grand V dans la hiérarchie pour enlever le titre de champion de France de D3 en 1981 et 1982. Le club refusera alors plusieurs fois la montée en D2, pourtant rendue possible par son statut open.

C'est en 1977 que l'AS Vauban a repris l'appellation Pierrots et son nom actuel d'AS Pierrots Vauban de Strasbourg.

En 2004, Vauban-Strasbourg élimine le RC Paris de la coupe de France sur le score de un but à zéro.

En 2015, Cédric Kanté, ancien international malien, rejoint les Pierrots Vauban de Strasbourg en DH. En 2016 Vauban Strasbourg accède en CFA 2 grâce à la première place du classement de DH.

Résultats

Championnat disputé 
Le tableau suivant indique le championnat disputé par le club au cours des saisons.

Personnalités du club

Entraîneurs 

 1974-1977 :  Raymond Hild
 1979-1988 :  Raymond Kaelbel
 1988-1991 :  Jacky Duguépéroux
 2014- :  Djamel Ferdjani

Quelques anciens joueurs 
 Jacky Duguépéroux
 Gérard Hausser
 Didier Six
 Arsène Wenger
 Eric Mouloungui
 Karim Matmour
 François Remetter
 Jonathan Clauss

Équipe féminine 
Une équipe féminine dispute le Championnat de France féminin de football de deuxième division 2018-2019.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de football à Strasbourg
Club de football fondé en 1921